

Persone 
 Antonio Cicu – giurista italiano
 Salvatore Cicu – politico italiano

Altro 
 CICU-FM – stazione radiofonica canadese
 CICU – acronimo in lingua inglese per unità di terapia intensiva cardiologica